Möchel ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Möchel (* 1957), österreichischer Redakteur
 Marius Möchel (* 1991), deutscher Eishockeyspieler
 Willi Möchel (1914–1943), deutscher Ringer

Siehe auch:
 Moechel